Christian Detlev von Reventlow (dänisch Christian Ditlev von Reventlow) ist der Name folgender Personen:

* Christian Detlev von Reventlow (1671–1738), dänischer General und Politiker, Präsident in Altona
 Christian Detlev von Reventlow (1710–1775), dänischer Politiker, Präsident in Altona
 Christian Detlev von Reventlow (1748–1827), dänischer Staatsmann und Sozialreformer
 Christian Detlev von Reventlow (1775–1851), dänischer Politiker, MdL Schleswig

Siehe auch:
 Detlev von Reventlow (Landrat) (auch Christian Detlev von Reventlow; 1876–1950), deutscher Verwaltungsjurist und Verbandsfunktionär